Иван Просвирнин:
 Просвирнин, Иван Алексеевич (1897—1937) — советский политический деятель.
 Просвирнин, Иван Никандрович (1928—2006) — советский краевед и путешественник, капитан первого ранга.